Pangerl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pangerl (* 1962), deutscher Mediziner, Epigraphiker und Numismatiker
 Daniel Carlo Pangerl (* 1983), deutscher Historiker und Wissenschaftspublizist
 Franz Pangerl (1879–1937), österreichischer Kirchenhistoriker
 Günter Pangerl (* 1945), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Matthias Pangerl (1834–1879), böhmischer Historiker und Archivar
 Chakuza (* 1981; bürgerlicher Name Peter Pangerl), österreichischer Rapper